Florenzi est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Aldo Florenzi (2002-), footballeur italien ;
 Alessandro Florenzi (1991-), footballeur italien ;
 Marianna Florenzi, également connue comme Marianna Bacinetti (1802-1870), aristocrate, philosophe et traductrice italienne.

Patronyme italien